Влади́мир Титаре́нко: Титаренко, Владимир Александрович (род. 1978) — украинский волейболист.
 Титаренко, Владимир Фёдорович (1930—1998) — Герой Социалистического Труда, старший чабан.